Ђорђе Маринковић се може односити на:

 Ђорђе Маринковић (1883—1957), православни свештеник и друштвено-политички радник АП Војводине.
 Ђорђе Маринковић (1891—1977), музичар и композитор песме Тамо далеко.